Branisko je geografický pojem, který může označovat:
 Branisko (pohoří), pohoří na Slovensku
 Branisko (průsmyk), průsmyk ve stejnojmenném pohoří
 Branisko (přítok Hornádu), potok na Slovensku, přítok Hornádu
 Branisko (přítok Topľe), potok na Slovensku, přítok Topľe
 Tunel Branisko, tunel na dálnici D1 pod stejnojmenným pohořím

Externí odkazy